Die Fußball-Verbandsliga Hamburg 1980/81 war die 36. Spielzeit der höchsten Amateurklasse des Hamburger Fußball-Verbandes. Die Verbandsliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord angesiedelt. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kam keine Mannschaft aus der Oberliga Nord in die Verbandsliga, lediglich die vier Aufsteiger TSV Reinbek (erstmals in der höchsten Hamburger Amateurklasse), Viktoria Wilhelmsburg-Veddel (Wiederaufstieg nach zwei Jahren), TuS Güldenstern Stade (Rückkehr nach zehn Spielzeiten) und Bramfelder SV (Wiederaufstieg nach 16 Jahren).

Sieger wurde der SV Lurup Hamburg. Zusammen mit dem Zweitplatzierten SC Urania Hamburg nahm er an der Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord teil. Während Lurup seine Gruppe gewinnen konnte und aufstieg, beendete Urania seine Gruppe auf dem zweiten Platz und verpasste den Aufstieg.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Der Bramfelder SV musste nach einer Saison wieder absteigen, Vorwärts Billstedt nach acht Spielzeiten und Altona 93 nach neun Spielzeiten.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Tabellen der Verbandsliga Hamburg 1980/81 im deutschen Fußball-Archiv

1980
Fußballsaison 1980/81